Ахмед Фарід (народжений 14 лютого в Каїрі, Єгипет) — вчений-космонавт в програмі PoSSUM (Полярна суборбіталія у верхній мезосфері), що підтримується НАСА у Флориді, США.

Основна робота Фаріда знаходиться в центрі управління місією космічних операцій. Він був найнятий міжнародною космічною компанією Telespazio VEGA, Німеччина, і розташований у Німецькому центрі космічної операції (DLR), Мюнхен, Німеччина. Фарід також є співголовою Африканської регіональної групи Міжнародної астронавтичної федерації (IAF), яка підтримує створення Регіональних груп IAF, спрямованих на поліпшення обміну інформацією про космічну діяльність та сприяння розвитку регіонального співробітництва в космічному бізнесі та космічні програми. Він працює в космічних операціях, в космічних польотах і операціях супутника. Фарід також працював з Міжнародною космічною станцією (МКС) як контролер системи Колумба на європейському наземному сегменті і як командир / контролер космічних апаратів у Німеччині та Європі, німецький центр космічних операцій (GSOC) у Мюнхені, і він був частиною команди, що відповідає за зв'язок між космонавтом і наземною бригадою вчених і інженерів, які здійснюють нагляд за всією європейською діяльністю на Міжнародній космічній станції (МКС).

Раннє життя та кар'єра 
Ахмед народився у Назр Фаріда (доктор медицини хірург) і Камелії Хосні (бакалавр мистецтв) в Каїрі, Єгипет. З молодості він проявляв інтерес до комп'ютерів і технологій, і через роки він став кандидатом на посаду космонавта. У 2002 році став бакалавром з технологій менеджменту в Академії комп'ютерних наук та технологій керування у Каїрі, Єгипет, університет-партнера Колумбійського університету у Вашингтоні, США. Після цього Фарід продовжив навчання в аспірантурі в Американському університеті в Каїрі, захистив дипомну роботу з технологій управління в 2004 році. Згодом, Фарід був одним з 350 чоловік з 4500 для отримання стипендії від IBM LTD, Єгипет, в комп'ютерних мережах і комунікації. Незабаром він розпочав кар'єру в галузі інформаційних технологій та телекомунікацій. Пізніше Фарід і ще двоє з 350 випускників-стипендіатів були відібрані для роботи безпосередньо в IBM, де він почав свій перший офіційний крок у кар'єрі. Фарід став сертифікованим партнером Microsoft, а зголом його обрали для очолювання космічної компанії для проведення космічних операцій. Він розпочав роботу з європейських космічних операцій на Міжнародній космічній станції при європейському модулі Колумб.

Досягнення 
 У березні 2016 року в Парижі, Франція, Ахмед Фарід отримав нагороду за відданну службу IAF від Міжнародної федерації астронавтики.
 Зараз він закінчує свою приватну пілотну ліцензію, щоб літати легким літаком в Німецькому центрі космічних операцій в Оберпфаффенхофен поблизу Мюнхена, Німеччина.
 Ахмед є членом Інституту інженерних технологій, Велика Британія.

Публікації 
 SWEET CubeSat - Виявлення води та моніторинг якості води в 21 столітті
 Попереднє проектування системи CubeSat, що несе HyperSpectral Imager

Примітки

Уродженці Каїру
Американський університет у Каїрі: випускники
Космонавти
Рік народження відсутній (живі люди)